Osoby o nazwisku Veljković:
 Miloš Veljković – serbski piłkarz
 Stefana Veljković – serbska siatkarka